Ива́н Бере́зин:
 Березин, Иван Акимович (1876—1949) — русский офицер, подполковник Русской армии.
 Березин, Иван Козмич (1721—1784) — русский художник.
 Березин, Иван Николаевич (1923—1944) — Герой Советского Союза.
 Березин, Иван Семёнович (1920—1982) — советский математик.